Ama jezik može označavati:
Ama (left may jezik), papuanski jezik porodice left may.
ama (istočnosudanski jezik), jezik podskupine nyimang iz Sudana.